Paralophogaster är ett släkte av kräftdjur. Paralophogaster ingår i familjen Lophogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Paralophogaster